Бурлево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурлево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Бурлево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.